Henksmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Henksmeier (1888–1940), Politiker (Zentrumspartei), Stadtverordneter, Kreisparteivorsitzender
 Karl Heinz Henksmeier (1922–2012), Betriebswirt, Rationalisierungsfachmann